Cize kan syfta på

Cize, Ain – kommun i departementet Ain i Frankrike
Cize, Jura – kommun i departementet Jura i Frankrike
Uhart-Cize – kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i Frankrike